Zionist steht für:
  	
 einen Anhänger des Zionismus	
 im Sprachgebrauch des Antisemitismus ein Codewort für Jude

Siehe auch: